Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Лариса Савченко і Наташа Звєрєва з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дві сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (півфінал)
 Штеффі Граф /  Габріела Сабатіні (півфінал)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт ''(чвертьфінал))

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims Championships Doubles Draw

V
Тур WTA 1988